Финал Кубка Англии 1911 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1910/11. Он стал 40-м финалом Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии, старейшего футбольного турнира в мире.

Матч прошёл 22 апреля 1911 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Брэдфорд Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Матч завершился вничью со счётом 0:0.

В переигровке, которая состоялась 26 апреля того же года на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, победу со счётом 1:0 одержал «Брэдфорд Сити» благодаря голу . Для «Брэдфорд Сити» эта победа в Кубке Англии стала первой и единственной в истории клуба.

Путь команд к финалу

Матч

Обзор матча 
Обе команды выступали в Первом дивизионе, при этом «Ньюкасл Юнайтед» был действующим обладателем Кубка Англии. В матче не смогли сыграть травмированные игроки «Ньюкасла» Алберт Шеперд и .

Матч, прошедший на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне был «непримечательным» и завершился безголевой ничьей.

Отчёт о матче

Переигровка

Обзор переигровки 
Переигровка прошла через четыре дня на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Брэдфорд Сити» сделал одно изменение в своём составе: хавбек  заменил , который больше никогда не играл за «Сити». «Ньюкасл Юнайтед» оставил свой состав без изменений. Единственный год в матче забил капитан «Брэдфорд Сити»  после ошибки вратаря «Ньюкасла» . Как отмечалось, защитники и хавбеки «Брэдфорда» оборонялись «героически», в особенности центральный хавбек Торранс.

На матче присутствовало 66 646 зрителей, что стало рекордом для матча, проведённого посреди недели.

«Брэдфорд Сити» получил трофей Кубка Футбольной ассоциации нового образца, изготовленный компанией . Это был уже третий дизайн кубка, и он значительно отличался от предыдущих, представляя из себя цилиндрическую серебряную вазу, крепящуюся на небольшом постаменте со съёмной крышкой. Постамент тоже является съёмным, на нём гравируются имена команд-победительниц. С момента первого вручения в 1911 году и по настоящее время дизайн Кубка Футбольной ассоциации не менялся.

Отчёт о переигровке

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-Cupfinals.co.uk 

1911
Кубок Англии 1911
Кубок Англии 1911 
Футбол в Англии в сезоне 1910/1911
Апрель 1911 года
События 22 апреля
События 26 апреля
Футбольные соревнования в Лондоне
Спортивные соревнования в Манчестере
Футбол в Европе в 1911 году
1911 год в Лондоне